Gorenje je lahko:
 gorenje - kemijska reakcija snovi s kisikom, pri kateri se sproščata toplota in svetloba, glej ogenj
 Gorenje, mednarodno podjetje s sedežem v Velenju, ki se ukvarja predvsem z belo tehniko (gospodinjski aparati...)

Gorenje je tudi ime več naselij v Sloveniji:
 Gorenje, naselje v občini Kočevje
 Gorenje, naselje v občini Lukovica
 Gorenje, naselje v občini Postojna
 Gorenje, naselje v občini Šmartno ob Paki
 Gorenje pri Zrečah, naselje v občini Zreče
 pa tudi:
 Gorenje Gradišče, Dolenjske Toplice
 Gorenje Gradišče pri Šentjerneju